Heydemann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Heydemann (1808–1877), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Alexander Karl Albert Robert von Heydemann (1857–1926), preußischer Generalleutnant
 Berndt Heydemann (1930–2017), deutscher Politiker
 Carl Heydemann (1878–1939), deutscher Politiker
 Christel Heydemann (* 1974), französische Ingenieurin und Unternehmerin 
 Ernst Heydemann (1876–1930), deutscher Politiker
 Günther Heydemann (* 1950), deutscher Historiker
 Heinrich Heydemann (1842–1889), deutscher klassischer Archäologe
 Heinrich Heydemann (Politiker) (1881–1973), deutscher Jurist und Politiker (DNVP, parteilos) 
 Jörg Heydemann (* 1941), deutscher Bildhauer und Objektkünstler
 Karl Heydemann (1845–1904), deutscher Politiker
 Ludwig Eduard Heydemann (1805–1874), deutscher Jurist
 Max Heydemann (1884–1956), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Heidemann